Ша́ндра.

 Шандра () — род растений семейства Яснотковые.

 Шандра (Киевская область) — село в Мироновском районе Киевской области.
 Шандра, Валентин Андреевич — советский журналист и педагог.
 Шандра, Владимир Николаевич (род. 1963) — украинский инженер-теплоэнергетик, политик.